L'usage désigne :
 l'action, le fait de se servir ponctuellement de quelque chose ;
 les règles usuelles et communément répandues de se servir de cette chose.

Cette page se rapporte essentiellement à cette seconde signification.

Langue 

 Le Bon Usage, une grammaire descriptive du français publiée depuis 1936
 Usage des majuscules en français
 Usage des majuscules en français lorsque le spécifique est un adjectif

Toponyme

Environnement 

 Usage dispersif
Usage de l'eau (ou utilisation de l'eau)

Information et informatique 

 Ensemble des règles d'usage de l'information en France
 Usage de l'Internet
 Délégation aux usages de l'Internet

Mathématiques 

 Usage des lettres en mathématiques

Droit 

 Droit d'usage

Santé 

 Contrat de bon usage

Immobilier 

 Usage optimal